Az 1973-as UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1973. május 10-én és május 23-án játszották a német Borussia Mönchengladbach és az angol Liverpool csapatai. Mindkét mérkőzésen a hazai csapat győzött, a kupát 3-2-es összesítéssel a Liverpool nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1972–1973-as UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő